Эли́забет Мари́я Пе́нья (; род. 23 сентября 1959, Элизабет, Нью-Джерси, США — 14 октября 2014, Лос-Анджелес, Калифорния, США) — американская актриса, известная по фильмам «Батарейки не прилагаются», «Лестница Иакова», «Час пик», «Трансамерика» и «Гол 2: Жизнь как мечта».

Ранние годы 
Пенья родилась в городе Элизабет, штат Нью-Джерси. Её родители — деятели театра, отец — выходец с Кубы. Закончила Нью-Йоркскую высшую театральную школу, где училась вместе с Ирвингом Реймсом и Эсаем Моралесом. Вместе с Раулем Хулиа выступила одной из основательниц Организации испаноамериканских актёров в США (HOLA).

Карьера 
Карьера Пенья началась с эпизодических ролей в таких фильмах, как «Таймс-сквер» и «Все они смеялись», а также в сериалах «Кегни и Лейси» и «Ти Джей Хукер». Первой её значимой ролью стало появление в 1986 году в фильме «Без гроша в Беверли-Хиллз», а в 1987 года она снялась в фильме «Батарейки не прилагаются». С 1987 по 1988 год Пенья снималась в ситкоме «Я женат на Доре».

В 1990 году Пенья снялась в триллере «Голубая сталь» и главной роли в фильме ужасов «Лестница Иакова». В 1992 году она появилась в драме «Танец на воде» и телефильме «Беглец среди нас». В 1995 году Пенья появилась в эпизоде телесериала «За гранью возможного» и снялась в фильме «Освободите Вилли 2: Новое приключение», а в 1996 году — в фильме «Звезда шерифа».

В 1998 году Пенья появилась в комедии «Час пик» с Крисом Такером и Джеки Чаном. Позже, в 2001 году, она снялась в одной из главных ролей в комедии «Черепаховый суп» и появилась в эпизодической роли в фильме «Пришелец». В 2002 году Пенья появилась в эпизодах таких сериалов, как «Бостонская школа» и «C.S.I.: Место преступления Майами», и сыграла главную роль в телефильме «Тайна голливудской мамы».

В 2004 году Пенья озвучила персонажей в мультфильме «Суперсемейка» и мультсериале «Лига справедливости», а также сыграла в эпизоде сериала «Морская полиция: Спецотдел». В 2005 году она появилась в фильме «Трансамерика» с Фелисити Хаффман в главной роли, и снялась в эпизоде сериала «4исла».

В 2007 году Пенья сыграла сразу в двух значимых фильмах, «Гол 2: Жизнь как мечта» и «Война динозавров». После она появилась в эпизодах сериалов «Говорящая с призраками», «Без координат», «Ангелы Чарли» и «Главный подозреваемый». В 2011 году она снялась в фильме «Идеальная семья» с Кэтлин Тёрнер в главной роли. В 2013 году Пенья появилась в эпизодах телесериалов «Особо тяжкие преступления» и «Американская семейка», а также в фильме «Зажги меня».

Последней ролью Пенья стала роль Марицы Сандовал, матери главного персонажа, в телесериале «Матадор» в 2014 году.

Личная жизнь 
В 1988 году Пенья вышла замуж за Уильяма Стефана Киблера. Их брак позже закончился разводом. В 1994 году Пенья заключила второй брак с Хансом Ролла, от которого родила двоих детей.

Пенья умерла 14 октября 2014 года в больнице Лос-Анджелеса в возрасте 55 лет. Причиной смерти был выявлен цирроз печени в результате воздействия алкоголя, острое желудочно-кишечное кровотечение, кардиогенный шок и остановка сердца.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Выпускники Средней школы Фиорелло Х. Ла Гуардиа
Актрисы озвучивания США
Умершие от цирроза печени
Киноактрисы США